Tolgonay (voornaam), Kirgizische meisjesnaam
 Tolgonay (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam